Qiucun är en köpinghuvudort i Kina. Den ligger i provinsen Anhui, i den östra delen av landet, omkring 230 kilometer sydost om provinshuvudstaden Hefei. Antalet invånare är . Befolkningen består av  kvinnor och  män. Barn under 15 år utgör  %, vuxna 15-64 år  %, och äldre över 65 år  %.

Runt Qiucun är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Taozhou,  km söder om Qiucun. Trakten runt Qiucun består till största delen av jordbruksmark.

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är augusti, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Källor 

Orter i Anhui

WP:Projekt Kina